Пласитас има више значења:
 Пласитас (Нови Мексико)
 Пласитас (округ Сандовал, Нови Мексико)